Cet article présente la liste des épisodes de la saison 2 d'Au nom de la vérité (intitulée initialement Wham Bam Scam), une série quotidienne diffusée à partir de mai 2012 sur la chaîne de télévision française TF1 et en 2013 sur NT1.

Épisodes

Épisode 46 : Un pâtissier mystérieux 

Diffusions :
  :  sur NT1

 Réalisateur : Julien Israël
 Auteur : Nicolas Jean

Résumé : Damien (30 ans) et Aurélia sont un jeune couple de boulangers qui ont réalisé leur rêve : être propriétaires d'une boulangerie en banlieue parisienne. Mais après six mois, ils n'ont toujours pas de pâtissier. Une fidèle cliente, madame Dénita, est désabusée par cette absence de pâtisseries dans cet établissement, pourtant réputé dans le quartier pour la qualité de son pain et de ses viennoiseries (en particulier de ses croissants), qui vend également des chocolats pralinés. Pôle emploi propose à Damien, Michel, un pâtissier chevronné avec 30 ans d'expérience. Mais très vite Damien n'est pas content du travail de Michel, pourtant reconnu par ses pairs pour son travail exceptionnel de pâtissier. Car, un terrible secret existe entre Damien et Michel. La situation est trop pesante et Damien licencie Michel avant la fin de ]. Leur business angel, ami et fournisseur, René s'en mêle et tente de raisonner Damien. Mais rien n'y fait. Du coup, Aurélia, triste de ce licenciement, quitte Damien (qui est son mari) et va pleurer dans les bras de René, mais uniquement pour être consolée (rien de sexuel entre eux). Bonne pâte, René essaie de réconcilier tout ce petit monde. Et lors des retrouvailles, on apprend la vérité sur le secret qui liaient Damien et Michel. En fait, Michel est le père de Damien qu'il a abandonné 25 ans auparavant. C'est par le truchement de Pôle Emploi que les deux hommes qui travaillaient dans le même secteur se sont retrouvés par hasard. Mais l'amour est plus fort que tout : Aurélia retrouve Damien qui a retrouvé son père (et s'est réconcilié avec) et, au passage, tombe enceinte d'un bébé de son mari. Toute la famille est heureuse et reçoit les félicitations de madame Déquis, une cliente encore plus satisfaite depuis que la boulangerie propose des pâtisseries.

 Casting

 Philippe Collin (René)
 Anita Gillier (Madame Déquis)
 Christelle Jacquaz (Aurélia)
 Delry Guyon (Damien)
 Stéphane Roquet (Michel)

Émission diffusée sur TF1
Émission de télévision produite en France